Bruin Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bruin Lake (Michigan)
 Bruin Lake (Minnesota)
 Bruin Lake (Montana)